Чемпионат Венгрии по футболу 1999/2000 проходил с 6 августа 1999 года по 27 мая 2000 года. Победу в чемпионате в 1-й раз в своей истории одержал клуб «Дунаферр».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели клубы «Видеотон», «БВШЦ» и «Керулет», занявшие с 16-го по 18-е место. Лигу пополнили клубы «Татабанья», «Надьканижа» и «Сегед».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

1999/2000
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1999 году
Спорт в Венгрии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000